Малая Берёзовая — название нескольких рек в России:
 Малая Берёзовая — в Хабаровском крае, приток Большой Берёзовой, в свою очередь впадающей в протоку Горная (рукав Амура).
 Малая Берёзовая - в Красноярском крае, приток Енисея.
 Малая Берёзовая — в Хакасии, приток Большой Берёзовой.

См. также 
 Большая Берёзовая
 Верхняя Берёзовая, Нижняя Берёзовая
 Левая Берёзовая, Правая Берёзовая
 Берёзовая

Примечания